Pawieł Gawriłowicz Winogradow (1854–1925) – rosyjski historyk
 Pawieł Michajłowicz Winogradow (1889–1932) – rosyjski rewolucjonista, radziecki polityk
 Pawieł Władimirowicz Winogradow (ur. 1953) – rosyjski rewolucjonista, radziecki kosmonauta